Această listă recenzează stelele notabile din constelația Lebăda, în ordinea descrescătoare a magnitudinii aparente.

Vezi și
 Lista stelelor după constelație
 Lista stelelor

Note

Bibliografie
 ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
 N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
 N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from Position
 SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007

Listă
Lebăda